Adur – dystrykt hrabstwa West Sussex (Anglia)
 Adur – rzeka w Anglii